Reidl bezeichnet:

 Reidl (Gemeinde Bergland), Ortsteil von Bergland Bezirk Melk, Niederösterreich
 Reidl (Gemeinde Euratsfeld), Ortsteil von Euratsfeld, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Reidl (Gemeinde Ried), Ortschaft von Ried in der Riedmark, Bezirk Perg, Oberösterreich

Reidel ist der Familienname folgender Personen:
 Ingo Reidl (* 1961), deutscher Musiker und Komponist
 Konrad Reidl (* 1952), deutscher Ökologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Reidel
 Raidl
 Raidel